Валерий Воробьёв:
 Воробьёв, Валерий Александрович (род. 1970) — советский и украинский футболист.
 Воробьёв, Валерий Иванович (род. 1963) — советский и российский тренер по тхэквондо.
 Воробьёв, Валерий Павлович (род. 1945) — советский и российский дипломат, юрист.